La São Paulo Indy 300 2012 è la quarta tappa della stagione 2012 della Indy Racing League. Si è disputata il 29 aprile 2012 su un circuito cittadino di San Paolo, in Brasile, e ha visto la vittoria di Will Power.

Gara

Gare dell'IRL 2012